Sobell peut se référer à :

Patronyme 
 , enseignante, scientifique et activiste américaine ;
 , professeure de psychologie clinique ;
 , professeur et spécialiste en dépendances ;
 Sir , homme d'affaires britannique ;
 Morton Sobell, ingénieur américain traduit en justice pour espionnage ;
 , artiste contemporaine américaine.

Toponyme 
 , hospice dans l' à Oxford ;
 La , école primaire juive orthodoxe à Londres.

Électronique 
 , ancien fabricant de radios.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais